Свободные ( — до 2019 года Партия свободных граждан ) — чешская правая, классическо-либеральная, либертарианская политическая партия. Основана в 2009 году чешским политиком и экономистом Петром Махом.

История партии

Основание партии 

Членами подготовительного комитета партии, были экономист и близкий сотрудник президента Вацлава Клауса Петр Мах, писатель Бенъямин Курас, профессор Мирослав Беднарж, и бывшие политики и депутаты ODS Иржи Пайн и Ярослав Бахора. Партии, ещё перед её официальным созданием, выразили поддержку, множество членов ODS, в том числе Вацлав Клаус и его сын Вацлав Клаус (младший). На международном уровне, создание партии поддержала словацкая партия KDS и британская партия UKIP.

В январе 2009 года, в министерство внутренних дел Чехии, было подано прошение о создании новой партии, одобрение было выдано 6 февраля и 14 февраля был проведён учредительный съезд партии, на котором председателем партии был избран Петр Мах.

Партия принимала участие в выборах в Европейский парламент в 2009 году, на которых получила 29 846 (1,27 %) голосов и не смогла пройти 5% барьер. После выборов, партия отказалась от сотрудничества с партией Яны Бобошиковой Чешский суверенитет, председатель Петр Мах назвал данную политическую силу — "Целеустремленным политическим конгломератом", а также отказались от сотрудничества с партией Дела общественные.

На парламентских выборах в 2010 году, партия получила 38 894 (0,74 %) голосов и не прошла в парламент.

Партия планировала выдвинуть своего кандидата на президентских выборах в 2013 году, однако партия не смогла собрать необходимые 50 тысяч подписей граждан. Перед первым туром голосования, партия отказалась поддерживать какого-либо из кандидатов, из-за того, что никто не был близок к принципам и программе партии. Во втором туре, партия также не поддержала никого из кандидатов, однако председатель Петр Мах заявил, что будет голосовать за Милоша Земана, потому что он является «меньшим злом».

На парламентских выборах в 2013 году, партия получила 122 564 (2,46 %) голосов и не прошла в парламент.

Выборы в Европейский парламент 2014 года 
На выборах в Европейский парламент в 2014 году, партия получила 79 540 (5,24 %) голосов и смогла преодолеть 5 % барьер. Европейским депутатом партии стал её председатель Петр Мах, который вошёл во фракцию Европа за свободу и демократию, благодаря предыдущему сотрудничеству с Найджелом Фаражем.

Организационная структура 
Партия состоит из краевых ассоциаций (), созданных на основе избирательных округов (которые идентичны чешским краям). Высшим исполнительным органом партии является Республиканский президиум (). Другими органами партии являются Контрольная комиссия () и Арбитражная комиссия ().

Результаты на выборах

Выборы в Палату депутатов Парламента Чешской Республики

Выборы в Сенат Чехии

Выборы в Европейский парламент

Примечания 

Политические партии Чехии
Чехия
Либерально-консервативные партии
Евроскептицизм